Натуральне число 528
 528 рік до нашої ери
 528 рік нашої ери